Рыбопитомник — посёлок в Сергиевском районе Самарской области в составе сельского поселения Сергиевск.

География 
Находится недалеко от правого берега реки Сок на расстоянии примерно 8 километров по прямой на западо-юго-запад от районного центра села Сергиевск.

Население 
Постоянное население составляло 13 человек (русские 100 %) в 2002 году, 8 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Сергиевского района